l.mn. rzeczownika pomiar, np. pomiary zewnętrzne miednicy, pomiary na stanowisku (geologia), pomiary odległości (kosmologia) (zob. :Kategoria:Metrologia) 
2 miejscowości w Polsce:
 Pomiary – kolonia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Jarczów
 Pomiary – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Strzelce Wielkie

1 ciek:
 Pomiary – rów melioracyjny w woj. lubelskim, lewy dopływ Lepietuchy.